Ekstase steht für:
 Ekstase, Sammelbezeichnung für besonders intensive psychische Ausnahmezustände
 Ekstase (1933), tschechoslowakischer Film in deutscher Sprache von Gustav Machatý
 Ekstase (1984), US-amerikanischer Film von John Derek

Siehe auch: